Vita brévis, ars lónga (дословный перевод ; наиболее часто встречается вариант «Жизнь коротка, искусство вечно») — латинское крылатое выражение, первый афоризм знаменитого греческого мыслителя, врача и естествоиспытателя Гиппократа. Полностью звучит так: «Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (; ).

Гиппократ хотел сказать, что всей жизни не хватит для того, чтобы успеть постичь великую науку. Второе значение выражения возникло благодаря тому, что использованное в нём греческое слово τέχνη («тэхнэ») обозначало и «науку», и «искусство», — как и латинское «ars» в переводе Сенеки («О краткости жизни», I, 1):
Отсюда — известное восклицание величайшего из врачей о том, что жизнь коротка, а искусство долговечно.
От этой трактовки Сенеки и пошло ставшее крылатым понимание данной фразы как говорящей о том, что искусство долговечнее человеческой жизни.


Примеры цитирования 
 Выражение встречается в «Фаусте» Гёте — доктор Фауст говорит Мефистофелю, что хочет испытать всё счастье и горе, какое только может выпасть на долю человека, и слышит в ответ, что это невозможно:

Фауст
Но я хочу! 

Мефистофель
Я понимаю это;
Боюсь я за одно, в одном лишь мой протест:
Ars longa, vita brevis est.

 Один из основоположников английской национальной литературы и литературного английского языка Джефри Чосер (ок. 1343—1400) в первой строфе поэмы «Птичий парламент» пишет: «Столь мало жить, столь многому учиться».
 Высказывание И. В. Курчатова: «Хороша наука физика, только жизнь коротка».
 В русском языке соответствует поговорке «Век живи — век учись!»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Латинские фразы и выражения
Крылатые выражения
Гиппократ